Йенс Давид Йоаким Моберг Карлссон (; 20 марта 1994, Мариестад, Швеция) — шведский футболист, полузащитник японского клуба «Урава Ред Даймондс». Выступал за сборную Швеции.

Клубная карьера 
Карлссон — воспитанник клубов «Бьёрсетерс» и «Мариестад». В 2009 году он начал профессиональную карьеру в Третьем дивизионе Швеции. В 2010 году Давид перешёл в «Гётеборг». 17 октября 2011 года в матче против ГАИСа он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 7 апреля 2013 года в поединке против «Броммапойкарна» Карлссон забил свой первый гол за «Гётеборг». В том же году он помог клубу завоевать Кубок Швеции.

Летом того же года Карлссон перешёл в английский «Сандерленд». Сумма трансфера составила 1,9 млн. евро. 27 августа в матче Кубка английской лиги против «Милтон Кинс Донс» он дебютировал за новую команду.

В начале 2014 года для получения игровой практики Карлссон на правах аренды перешёл в шотландский «Килмарнок». 1 марта в матче против «Сент-Миррен» он дебютировал шотландской Премьер-лиге. Летом того же года Давид перешёл в датский «Норшелланн». 31 августа в матче против «Брондбю» он дебютировал в датской Суперлиге. 7 марта 2015 года в поединке против «Сённерйюска» Карлссон забил свой первый гол за «Норшелланн».

Летом 2016 года Карлссон вернулся на родину, подписав контракт с «Норрчёпингом». 16 июля в матче против «Эстерсунда» он дебютировал за новую команду. 10 августа в поединке «Хеккена» Давид забил свой первый гол за «Норрчёпинг».

10 декабря 2018 года Карлссон подписал контракт с пражской «Спартой» сроком на 3,5 года. Сумма перехода не разглашалась.

Международная карьера 
8 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара Карлссон дебютировал за сборную Швеции. 12 января в поединке против сборной Словакии он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Швеции

Достижения 

Командные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2012/13

 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии — 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спарты»
 
 Профиль на sports.ru
 David Moberg Karlsson on FC Nordsjælland 
 Профиль на сайте чешской Первой лиги

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»